Нуайе́ль-су-Ланс (, ) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Арн. Пригород Ланса, примыкает к нему с востока, в 3 км от центра города, на автомагистрали А21 «Рокад Миньер».

10 марта 1906 года на шахте в округе Ланс произошёл крупнейший в истории Европы взрыв, унёсший жизни 1099 рабочих (в том числе 102 жителей Нуайеля), среди которых было много детей.

Население (2018) — 6 646 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Амана, восстановленная из руин после Первой мировой войны в стиле неоготика
 Памятник жертвам взрыва 1906 года и памятник погибшим в Первой мировой войне с двух сторон перед церковью

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 5,0 %
 строительство — 11,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 54,8 %
 государственные и муниципальные службы — 28,8 %

Уровень безработицы (2017) — 20,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 160 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610)..

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Нуайель-су-Ланса с 2008 года занимает Ален Роже (Alain Roger). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 68,54 % голосов.

Знаменитые уроженцы 
 Эдита Пьеха (р. 1937), советская и российская певица.

Города-побратимы 
  Раундстон, Ирландия
  Щецинек, Польша

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
  Результаты муниципальных выборов 2020 года 
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале